Invasão abássida da Ásia Menor pode se referir a:

Invasão abássida da Ásia Menor (782)
Invasão abássida da Ásia Menor (806)